Bank Austria TennisTrophy 2008 — 34-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2008 году турнир прошёл с 6 по 12 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Станислас Вавринка (тогдашняя 9-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Филипп Пецшнер выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Гаэль Монфис сыграл свой 1й одиночный финал в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Максим Мирный выигрывает 2й в сезоне и 35й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.
 Энди Рам выигрывает 3й в сезоне и 14й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Bank Austria TennisTrophy
 ATP Тур 2008
 Международная золотая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2008 года
2008